Cotorca se poate referi la:

Cotorca, Buzău			
Cotorca, Ialomița

Vezi și 
 Râul Cotoru (dezambiguizare)

 Cotoroaia (dezambiguizare)
 Cotorăști, sat în județul Alba
 Cotorinau, sat în județul Mureș (numit și Cotorman)
 Cotorbești, sat în județul Olt
 Cotormani, sat în județul Harghita

Nume de familie:
 Gherontie Cotorea
 Alexandru Cotorobai

Toponime românești